Azorella microdonta är en flockblommig växtart som beskrevs av John William Colenso. Azorella microdonta ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
microdonta